Označení USS Ticonderoga neslo v historii amerického námořnictva šest plavidel:
 USS Ticonderoga (1814), škuner sloužící v letech 1814–1825
 USS Ticonderoga (1862), dělová šalupa sloužící v letech 1863–1882
 USS Ticonderoga (1918), nákladní parník sloužící v roce 1918, původně německá loď Camilla Rickmers z roku 1914
 USS Ticonderoga (CV-14), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1944–1973
 USS Hancock (CV-19), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1944–1976, v roce 1943 původně stavěná jako USS Ticonderoga
 USS Ticonderoga (CG-47), raketový křižník sloužící v letech 1983–2004, vedoucí loď své třídy